Miejscowości w USA:
 Elmore – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Elmore
 Elmore – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Elmore – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Elmore – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
Gminy w USA:
 Elmore (ang. Elmore Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Elmore (ang. Elmore Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Elmore (ang. Elmore Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Elmore (ang. Elmore County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Elmore (ang. Elmore County) – w stanie Idaho
W Wielkiej Brytanii:
 Elmore – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
W Australii:
 Elmore – miejscowość w stanie Wiktoria

Osoby o imieniu lub nazwisku Elmore:
 Elmore James, muzyk bluesowy.
 Elmore Leonard, powieściopisarz.
 Elmore Philpott, kanadyjski dziennikarz i polityk.
 Elmore Rual Torn, nazwisko aktora, Rip Torn.
 Alfred Elmore, malarz wiktoriański.
 Franklin H. Elmore, senator z Karoliny Południowej.
 Henryk M. Elmore, pułkownik armii konfederatów amerykańskich.
 Larry Elmore, artysta fantazja i ilustrator Dungeons and Dragons.
 Len Elmore, analityk kolegium koszykówki i były koszykarz.